Iłów est le nom :
 de la gmina de Iłów, dans le powiat de Sochaczew, dans la voïvodie de Mazovie
 du village de Iłów, chef-lieu de cette gmina